Nikolaj Aljochin (raketingenieur) - Nikolaj Pavlovitsj Aljochin, Russisch raketingenieur
 Alekhin (krater) - maankrater vernoemd naar bovenstaand persoon
 Nikolaj Aljochin (schermer) - Russisch schermer